Bogata (Mureș), een comună in het district Mureş, Roemenië
Bogata (Texas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook
Bogota (doorverwijspagina)